Bishop House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bishop House (Georgia), NRHP-Nr. 72000375
 Bishop House (Kentucky), NRHP-Nr. 83002846
 Bishop House (Virginia), NRHP-Nr. 89001812
 Bishop House (Wyoming), NRHP-Nr. 01000270